2046 (число)
 2046 год
 2046 (фильм) — фантастическая мелодрама Вонга Карвая.
 NGC 2046